Bewitched kan avse:

Bewitched (TV-serie) – en amerikansk sitcom-TV-serie
 Bewitched – originaltitel på en film från 2005 baserad på TV-serien, se En förtrollad romans
Bewitched (musikgrupp) – ett svenskt metalband
B*Witched – en irländsk popgrupp från 1990-talet
Bewitched (låt av Jack Keller) – en låt av Jack Keller
Bewitched (Candlemass) – en låt av bandet Candlemass
Bewitched, Bothered and Bewildered – en sång av Lorenz Hart och Richard Rodgers (även kallad "Bewitched")
Bewitched (datorspel) – ett spel från 1983 för hemdatorn Commodore VIC-20 av Imagine Software